Grill – sinonimo di griglia
 Grill – parte del forno
 Grill – località della Pennsylvania, Stati Uniti d'America
 Z Grill – francobollo statunitense
 Buffalo Grill – catena di ristorazione francese